Соревнования по семиборью у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 и 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К участию были допущены 12 многоборцев: победитель серии стартов IAAF Combined Events Challenge 2017 года, по 5 лучших спортсменов летнего сезона 2017-го и зимнего сезона 2018-го годов, а также обладатель персонального приглашения от ИААФ.

Действующим зимним чемпионом мира в семиборье являлся Эштон Итон из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде пятиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов мира в отдельном виде пятиборья | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Бег на 60 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 60 метров.

На старт вышли 12 многоборцев из 10 стран.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в длину.

Общий зачёт после двух видов возглавили Дамиан Уорнер и Кевин Майер. Их разделяли 2 очка, в то время как Алексей Касьянов, занимавший третье место, проигрывал дуэту лидеров уже 70 очков.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в толкании ядра.

Кевин Майер показал лучший результат в толкании ядра и оторвался от Уорнера на 45 очков.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в высоту.

Лучшее выступление в секторе для прыжка в высоту удалось Майкелю Уйбо. Он установил личный рекорд 2,17 м, намного опередив всех остальных участников. Занявший второе место Кай Казмирек уступил эстонцу 12 сантиметров. Благодаря этому результату Уйбо поднялся на третье место в общем зачёте, отставая от Кевина Майера на 100 очков.

Бег на 60 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 60 метров с барьерами.

Дамиан Уорнер выиграл бег на 60 метров с барьерами и вновь сократил отрыв от Кевина Майера до минимума (4 очка). На третье место поднялся Кай Казмирек: он уступал лидерам почти 150 очков, а в борьбе за бронзовую медаль опережал Майкеля Уйбо на 45.

Прыжок с шестом 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке с шестом.

Кевин Майер выиграл 10 сантиметров у Дамиана Уорнера и получил перед заключительным видом семиборья преимущество в 34 очка. Майкель Уйбо установил ещё один личный рекорд и сократил отставание от третьего места Кая Казмирека до 13 очков.

Бег на 1000 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 1000 метров.

Дамиан Уорнер предпринял попытку отыграть отставание от Кевина Майера и завоевать золотую медаль. Французский многоборец старался держаться за своим конкурентом, но на последнем круге отрыв между ними заметно вырос. Судьбу чемпионства решили доли секунды. Уорнер установил личный рекорд (2.37,12), но всё же уступил Майеру 5 очков. То, что не получилось у канадца, удалось Майкелю Уйбо. Он финишировал вторым с лучшим результатом в карьере (2.38,51), благодаря чему смог опередить Кая Казмирека в борьбе за бронзовую медаль.

Итоговое положение 
Кевин Майер к титулу летнего чемпиона мира, который он завоевал в 2017 году, добавил победу в зимнем первенстве. Дамиан Уорнер установил новый национальный рекорд — 6343 очка.

Примечания

Ссылки 
 

семиборье